Conta fino a 3 e prega! (Count Three and Pray) – film del 1955 diretto da George Sherman
 Count Three & Pray – album dei Berlin del 1986